Орель Эмиль Жолиа (; 29 августа 1901, Оттава — 2 июня 1986, Оттава) — канадский хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1924, 1930, 1931).

Игровая карьера 
Отыграв четыре сезона на любительском уровне за команды из Оттавы, перед стартом сезона 1922/1923 подписал контракт с «Монреаль Канадиенс», за который отыграл в НХЛ всю карьеру, насчитывающую 16 сезонов.

В составе «Канадиенс» он стал одним из результативных игроков, входя в список лучших бомбардиров команды и всей лиги. В 1924 году Жолиа стал вторым бомбардиром «Канадиенс», а его команда завоевала Кубок Стэнли. В сезоне 1924/25 Жолиа забросил 29 шайб, заработав при этом 40 очков и стал лучшим бомбардиром команды, но «Канадиенс», проиграли Финал Кубка Стэнли «Виктории Кугарз» в серии со счётом 3-1.

В последующие Жолиа продолжил забивать и зарабатывать очки, выиграв в 1930 и 1931 году два Кубка Стэнли подряд, набирая за сезон более 30 очков. По итогам победного сезона 1930/31 он вошёл в Первую команду звёзд, а в последующие годы трижды включался во Вторую команду звёзд НХЛ, получив при этом в 1934 году Харт Мемориал Трофи, награду как лучшему игроку команды, который внёс вклад в успех своей команды.

Завершил карьеру по окончании сезона 1937/38 в возрасте 36 лет.

Признание 
В 1947 году вошёл в Зал хоккейной славы.

Смерть 
Скончался в Оттаве 2 июня 1986 года на 84-ом году жизни.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Обладатели Харт Трофи